de Engelse benaming voor een zweefvliegtuig
 Deltavleugel of hangglider
 Glider (Game of Life), een patroon in de Game of Life
 Glider, een ep van de band My Bloody Valentine
 Glider PRO, een computerspel voor de Apple Macintosh